San Pascual – municipalità delle Filippine nella Provincia di Batangas.
San Pascual – municipalità delle Filippine nella Provincia di Masbate.
San Pascual – comune della Spagna nella Provincia di Avila.